Chester Nelsen ist der Name folgender Personen:

* Chester Nelsen senior (Alfred Chester Nelsen; 1902–1987), US-amerikanischer Radsportler 
 Chester Nelsen junior (Alfred Chester Nelsen; 1922–2018), US-amerikanischer Radsportler